ЗиУ-683 (также ЗиУ-10 и ЗиУ-6205) — советский и российский шарнирно-сочленённый трёхосный троллейбус на базе модели ЗиУ-682. Первый опытный образец был построен в 1978 году. В 1986 году завод имени Урицкого освоил выпуск шарнирно-сочленённого трёхосного троллейбуса особо большой вместимости ЗиУ-683Б с тиристорно-импульсной системой управления (ТИСУ), позволяющей экономить до 25 % электроэнергии. В дальнейшем эта модель была модернизирована. Эксплуатируется во многих городах России и СНГ.

История создания 
Первый сочленённый троллейбус ЗиУ-10 появился на заводе имени Урицкого в 1978 году. Идейным прототипом стал ещё один известный 18-метровый троллейбус СВАРЗ-ТС, который производился в Москве в 1960-х годах и имел очень высокую пассажировместимость — до 300 и более человек. В тот момент эксплуатировались модели ЗиУ-682 (ЗиУ-9), которые и стали основой для сочленённых 683-х моделей. Первый выпущенный ЗиУ-683 испытывался в Саратове и Энгельсе, где был собран, в 1978 году был отправлен для эксплуатации в Москву. Сначала этот троллейбус не сильно выделялся на фоне новейших или серийных выпусков, имел громоздкую реостатно-контакторную систему управления электрооборудованием и разгонялся до 45 км/ч. В 1982 году была выпущена доработанная машина с тиристорно-импульсной системой управления (ТИСУ), но из-за проблем с управлением она была отправлена назад на завод.

Первый ЗиУ-10 проработал 9 лет, до 1987 года. С 1986 года налажено серийное производство моделей ЗиУ-683Б [Б00], оснащённых двигателями завода «Динамо». С конца 1980-х годов ЗиУ перешёл на выпуск модификации ЗиУ-683В01 с РКСУ. Реостатно-контакторные троллейбусы ЗиУ-683В01 удерживались в производстве до 1995 года. С началом 1991 года ЗиУ-683 в различных модификациях начали экспортироваться на Балканы, в Польшу, на Украину и в другие страны СНГ, также в Грецию и даже в Аргентину. Спад производства начался в 1992 году, тем не менее, в 1993 году начался выпуск модели ЗиУ-6205, которая имела ряд дополнений и модификаций.

В 2003 году модель была модернизирована аналогично 682-й модели: с выносом электрооборудования на крышу, установкой планетарных дверей, и стеклопластиковой передней маской. Первые такие машины поступали в том же году в Москву и Санкт-Петербург. В 2008 году ТролЗа окончательно завершила производство сочленённых машин.

Модификации

Технические характеристики

Основные данные

Характеристики кузова и габариты

Салон и кабина водителя

Двигатель

Рулевое управление

Примечания

Источники 
Продукция: ЗиУ-683Б
Статья основана на материалах сайта ЗАО «Тролза»

Ссылки 
 Материал о троллейбусах ЗиУ-10 (ЗиУ-683) на сайте «Харьков транспортный» 
 Харьковские ЗиУ-683Б00,  ЗиУ-683В00  и ЗиУ-683В01  на сайте Харьковский троллейбус

См. также 
 Ikarus 280T

Сочленённые троллейбусы
Троллейбусы ЗиУ/Тролза